Лунное затмение:

 Лунное затмение — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землёй.
 Лунное затмение — американский фантастический криминальный художественный фильм 1993 года режиссёра Энтони Хикокса.